

Codici 
 RSK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ransiki (Indonesia)

Stati 
RSK – Repubblica Serba di Krajina (Република Српска Крајина,РСК-RSK)